'A' Division (1946/1947) – był to 50. sezon szkockiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 14 sierpnia 1946, a zakończył się 17 maja 1947. Brało w niej udział 16 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytuł mistrzowski obroniło Rangers, dla którego był to 25. tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Bobby Mitchell, który strzelił 22 bramki. Był to pierwszy sezon po zakończeniu II wojny światowej.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 20 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szkocji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 38 spotkań).

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki spotkań

Linki zewnętrzne 
 Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1946 w piłce nożnej
1947 w piłce nożnej